Юлиан Брандт (; 2 мая 1996, Бремен, Германия) — немецкий футболист, атакующий полузащитник клуба «Боруссия» (Дортмунд) и сборной Германии.

Клубная карьера 
Юлиан начинал свою карьеру в скромном «Боргфельде». В 2009 году он перешёл в юниорскую команду «Обернойланда», а два года спустя перебрался в «Вольфсбург». В 2014 году талантливый полузащитник стал игроком клуба «Байер-04». Его дебют в высшем немецком дивизионе состоялся 15 февраля 2014 года в матче против «Шальке-04». Через три дня он дебютировал в Лиге Чемпионов в матче против «Пари Сен-Жермен». 4 апреля 2014 года Юлиан забил свой первый гол в чемпионатах Германии в матче против «Гамбурга».

22 мая 2019 года Юлиан перешел в дортмундскую «Боруссию», соглашение рассчитано до 2024 года. В своем дебютном матче против «Аугсбурга» забил свой первый гол.

Карьера в сборной 
Юлиан выступал за различные юношеские сборные Германии. Отмечался серебряной медалью Фрица Вальтера.

В составе сборной до 19 лет стал победителем юношеского чемпионата Европы 2014. Брандт был членом олимпийской сборной Германии, с которой он стал серебряным призёром Олимпиады 2016 года.

Во взрослую сборную Юлиан был впервые вызван в 2016 году, оказавшись в заявке на чемпионат Европы. Весь турнир он провёл в запасе и не сыграл на нём ни одного матча. В 2017 году стал победителем Кубка конфедераций.

Принял участие в чемпионате мира 2018 года.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 23 / забито голов: 2; победы: 14, ничьи: 2, поражения: 7.

Достижения 
 «Вольфсбург»
 Чемпион Германии (до 19 лет): 2013

 «Боруссия Дортмунд»
 Обладатель Кубка Германии: 2020/21

 Сборная Германии
 Чемпион Европы (юноши до 19 лет): 2014
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2016
 Обладатель Кубка конфедераций: 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Kicker

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Германии по футболу
Игроки сборной Германии по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Награждённые медалью Фрица Вальтера